Ватин (ouatine/фр. -овечье руно)— текстильный материал, полотно. Родиной ватина принято считать Францию.

По существу, изделие того же производства и из тех же материалов, что и вата (хлопка, шерсти), но особой разновидности. Изготовляется обыкновенно с подклейкой верхнего слоя ватного пласта или с прокладкой особой редкой сетки из пряжи или марли и вырабатывается в более сложном процессе производства.

Ватин применяется в качестве подкладки для тёплой верхней одежды, как альтернатива меховой подкладки, придавая более изящный вид готовой вещи.

Примечания

Литература 
 

Продукция лёгкой промышленности